Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Костянтин Острозький

Ву́лиця Князя Острозького (також вулиця Костянтина Острозького) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Князя Острозького 
 Вулиця Князя Острозького у місті Боярка
 Вулиця Князя Острозького у смт Велика Димерка.
 Вулиця Князя Острозького у місті Рівне
 Вулиця Князя Острозького у місті Сарни.
 Вулиця Князя Острозького у місті Тернопіль
 Вулиця Князя Острозького у місті Шумськ

Вулиця Костянтина Острозького 
 Вулиця Князя Костянтина Острозького у місті Дніпро
 Вулиця Костянтина Острозького у місті Красилів
 Вулиця Костянтина Острозького у місті Кременчук
 Вулиця Костянтина Острозького у місті Овруч

Вулиця Острозького 

 Вулиця Острозького у Вінниці
 Вулиця Острозького у місті Львів
 Вулиця Острозького у місті Старокостянтинів
 Вулиця Острозького у місті Хмельницький

Див. також 
 Вулиця Князів Острозьких

Вулиці, названі на честь людей
Багатозначні терміни: урбаноніми